Heinrich Türler (1861-193), historien suisse
 Michel Turler (aussi Michel Türler) (1944-2010), hockeyeur suisse